Alexia Trouillard Stresi, (1971-), actrice française ;
 Boris Trouillard, (1968-), acteur français ;
 Charles Trouillard, (1827-1890), avocat et violoniste français ;
 Guillaume Trouillard (1980-), auteur de bande dessinée français ;
 Henri Trouillard, (1892-1972), artiste français ;
 Jean Trouillard, (1907-1987), historien de la philosophie français ;
 Pierre Trouillard (?-1666), sieur de Montferré, avocat et historien français ;
 Pierre Trouillard (v. 1620-1677), théologien français ;
 Pierre Trouillard, (1646-1701), pasteur calviniste français.

Homonymie de patronyme